Zeitfenster bezeichnet:

 Zeitfenster, für ein bestimmtes Ereignis zur Verfügung stehendes Zeitkontingent
 Zeitfenster (Hare), Drama von David Hare (2006)
 zeitfenster – Biennale Alter Musik, Festival für Alte Musik in Berlin
 Zeitschlitz in der Informatik
 Zeitfenstermanagement in der Logistik

Siehe auch: